Porania är ett släkte av sjöstjärnor som beskrevs av Gray 1840. Porania ingår i familjen kuddsjöstjärnor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kuddsjöstjärnor
Porania